

Железниця — село в Барановицькому районі Берестейської області.

Железниця () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Сімітлі.
 Железниця () — село в Міській області Софія. Входить до складу общини Столична.

Железніца — річка; права притока Хотини.